Stany Zjednoczone:
 Lavina – miasto

Szwajcaria:
 Lavina – retoromańska nazwa gminy Lauenen

Zobacz też:
 Punta Lavina